Astle ist der Familienname folgender Personen:

 Alec Astle (* 1949), neuseeländischer Cricketspieler
 David Astle (* 1961), australischer Schriftsteller
 Jeff Astle (1942–2002), englischer Fußballspieler
 John Astle (* 1943), US-amerikanischer Politiker
 Nathan Astle (* 1971), neuseeländischer Cricketspieler
 Percy Astle (1900–1974), britischer Lacrosse-Spieler 
 Ruth Astle (* 1989), britische Triathletin
 Thomas Astle (1735–1803), britischer Altertumsforscher
 Todd Astle (* 1986), neuseeländischer Cricketspieler

Siehe auch:
 Astel